Велю — власна назва.

Топоніми

Пріор-Велю — парафія.
 Сан-Педру-Велю — парафія.
 Сантуш-у-Велю — парафія.

Велю (Ена) (Veslud) - муніципалітет.
 Велю (Па-де-Кале) (Vélu) - муніципалітет.